René Ménard kan syfta på bland andra:

* René Ménard (1605-1661), fransk jesuitmissionär i Nya Frankrike
 René Ménard (1862-1930), fransk målare
 René Ménard (1876-1958), fransk arkitekt från Nantes
 René Ménard (1908-1980), fransk poet